Görlsdorf bezeichnet folgende Ortschaften:

in Deutschland
 Görlsdorf (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Görlsdorf (Luckau), Ortsteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Görlsdorf (Vierlinden), Ortsteil der Gemeinde Vierlinden im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

in Polen
 Góralice (ehemals Görlsdorf im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), ein Ortsteil von Trzcińsko-Zdrój in der Woiwodschaft Westpommern